Chiavicone ima više značenja:
 Chiavicone, Lodi
 Chiavicone, Padova
 Chiavicone, Pesaro-Urbino
 Chiavicone, Reggio Emilia